Van Goethem est le patronyme de plusieurs personnes :

 Marcel Van Goethem, architecte belge, représentant de l'architecture monumentale en Belgique
 Joseph van Goethem, banquier et homme politique belge
 Roland Van Goethem, homme politique belge flamand
 Fernand Van Goethem, professeur à l'université catholique de Louvain
 Kenneth Van Goethem, footballeur belge, 
 Marie van Goethem, danseuse et modèle de Degas